Ženská čtyřhra ASB Classic 2019 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2019. Do deblové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Sara Erraniová a Bibiane Schoofsová, jehož členky nestartovaly společně. Erraniové stále běžel dopingový trest. Spoluhráčkou Schoofsové se stala Desirae Krawczyková, s níž skončila v úvodním kole na raketách Chan Sin-jün s Darijí Jurakovou.

Vítězem se stal nenasazený kanadsko-americký pár Eugenie Bouchardová a Sofia Keninová, který ve finále zdolal novozélandsko-americkou dvojici startující na divokou kartu Paige Mary Houriganová a Taylor Townsendová. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–1 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour získaly premiérovou společnou i individuální deblovou trofej.

Nasazení párů 
  Ioana Raluca Olaruová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (semifinále)
  Kaitlyn Christianová /  Asia Muhammadová (1. kolo)
  Chan Sin-jün /  Darija Juraková (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ASB Classic 2019